Manko peut désigner :
 Manko, un poète japonais,
 Manko, un village camerounais dans l'arrondissement d'Akwaya,
 Balog de Manko Bück, une famille de la noblesse hongroise.